Juan de Landa es un nombre que puede hacer referencia a:

Juan de Landa (fl. 1591-1613), un pintor manierista español y rey de armas de Navarra.
Juan de Landa (1894-1968), un actor español.